Ипполит-Жан Жироду (; 29 октября 1882 — 31 января 1944) — французский новеллист, эссеист, драматург, дипломат.

Биография 
Жироду родился 29 октября 1882 года в Верхней Вьенне в семье инженера, детство и юность провёл в провинции Лимузен. Учился в Германии (где познакомился в Мюнхене с Франком Ведекиндом) и в США. Был на дипломатической службе, в том числе в Москве. Участник Первой мировой войны. Кавалер ордена Почётного легиона. В 1928 году познакомился и подружился с Луи Жуве, который поставил многие его пьесы.

Умер Жироду 31 января 1944 года в Париже.

Жироду в России 
Прозу Жироду активно переводили на русский во второй половине 1920-х годов, о нём много писали в прессе, в том числе А. Луначарский. Уже в новейшее время имела успех его драма Безумная из Шайо (балет Р. Щедрина с М. Плисецкой, 1992; постановка П. Фоменко, 2002, и др.).

Библиография

Романы и новеллы 
 1909 — «Провинциалки» / Provinciales
 1910 — «Жак-Эгоист» / Jacques l’Egoïste
 1911 — «Школа равнодушных» / L'École des indifférents (русский перевод 1927)
 1917 — Lectures pour une ombre
 1918 — Simon le Pathétique
 1919 — Elpénor
 1919 — Amica America
 1920 — Adorable Clio
 1921 — «Сюзанна-островитянка» / Suzanne et le Pacifique (русский перевод 1927)
 1922 — «Зигфрид и Лимузен» / Siegfried et le Limousin, роман (русский перевод 1927)
 1924 — Juliette au pays des hommes
 1926 — «Белла» / Bella (русский перевод Зинаиды Вершининой, 1927)
 1927 — «Эглантина» / Églantine
 1930 — Aventures de Jérôme Bardini
 1932 — La France sentimentale
 1934 — Combat avec l’ange
 1939 — Choix des élues
 1958 — «Лгунья» / La Menteuse (опубликовано посмертно)

Пьесы 
 1928 — «Зигфрид» / Siegfried
 1929 — «Амфитрион-38» / Amphitryon 38
 1931 — «Юдифь» / Judith
 1933 — «Интермеццо» / Intermezzo
 1934 — Tessa, la nymphe au cœur fidèle
 1935 — «Троянской войны не будет» / La guerre de Troie n’aura pas lieu
 1935 — «Дополнение к Путешествию Кука» /Supplément au voyage de Cook (русский перевод 2004)
 1937 — «Парижский экспромт» / L’Impromptu de Paris (русский перевод 2004)
 1937 — «Электра» / Électre
 1938 — «Песнь песней» / Le Cantique des cantiques (русский перевод 2004)
 1939 — «Ундина» / Ondine
 1942 — «Аполлон Беллакский» / L’Apollon de Bellac (русский перевод 2004)
 1943 — «Содом и Гоморра» / Sodome et Gomorrhe
 1945 — «Безумная из Шайо» / La Folle de Chaillot
 1953 — «За Лукрецию» / Pour Lucrèce
 1958 — «Гракхи» / Les Gracques
 1982 — Les Siamoises

Киносценарии 
 1942 — La Duchesse de Langeais
 1943 — Ангелы греха / Les Anges du péché

Прочее 
 1938 — Les Cinq Tentations de La Fontaine
 1939 — Pleins pouvoirs, эссе
 1941 — Литература / Littérature, эссе
 1947 — Visitations
 1950 — De pleins pouvoirs à sans pouvoirs
 1969 — Or dans la nuit (опубликовано посмертно)
 Sans pouvoirs
 Les Contes d’un matin

Экранизации 
 1958 (пересъёмка в 1961) — «Apollo z Bellac», Польша, реж. Адам Ханушкевич

Новейшие русские издания 
 Эглантина. Лгунья. [Романы]. М.: Флюид / FreeFly, 2007
 Зигфрид. Амфитрион-38. Интермеццо. Электра. Безумная из Шайо [Пьесы]. М.: Флюид / FreeFly, 2008

Примечания

Ссылки 
 Сайт Общества друзей Жана Жироду
 Роман Жана Жироду «Бэлла» (перевод 1927 г.) на сайте Lib.Ru/Классика

Писатели Франции XX века
Французские писатели XX века
Кавалеры ордена Почётного легиона
Похороненные на кладбище Пасси